Гинденбург () — немецкая фамилия.

Известные носители 
 Гинденбург, Василий Данилович (1799—1877) — российский медик; председатель Минского медицинского общества.
 Гинденбург, Гертруда фон (1860—1921) — немецкая дворянка;
 Гинденбург, Карл Фридрих (1741—1808) — немецкий математик, физик, философ.
 Гинденбург, Макс Ефремович (1912—2008) — российский журналист, комментатор и корреспондент.
 Гинденбург, Оскар фон (1883—1960) — немецкий генерал-лейтенант.
 Гинденбург, Пауль фон (1847—1934) — немецкий  генерал-фельдмаршал и президент Германии.

География 
 Гинденбург — город в Германии с 1915 по 1945 год, современный польский город Забже.
 Линия Гинденбурга — система военных укреплений на севере Франции, построенная в 1916—1917 гг.;
 Хинденбург — посёлок в Германии, в федеральной земле Саксония-Анхальт;

Другое 
 Гинденбург — немецкий дирижабль, потерпевший катастрофу в США в 1937 г.;
 Гинденбург — фильм 1975 г. о катастрофе дирижабля «Гинденбург».
 SMS Hindenburg — линейный крейсер германских императорских ВМС.